Ступе́нь — грузонесущий элемент лестничного полотна эскалатора.

Описание 
Ступени представляют собой тележки на четырёх колёсах(бегунках- основной и вспомогательный), которые крепятся к двум тяговым цепям в непрерывно движущееся полотно, образующее лестницу на рабочей ветви эскалатора.

Ступень шарнирно связана с тяговыми цепями полотна таким образом, чтобы на рабочей ветви лестничного полотна образовывались горизонтальные площадки, удобные в эксплуатации.

Примечания 

Эскалаторы